Las siglas HLA se pueden referir a:
En inmunología, a los antígenos leucocitarios humanos;
En informática, al ensamblador High Level Assembly, o al concepto de Ensamblador de alto nivel;
 Aeropuerto Lanseria (Sudáfrica), por su código IATA.